Bernard Berenson – storico dell'arte 
 Berry Berenson – attrice e modella 
 Marisa Berenson – attrice e modella
 Mary Berenson – storica dell'arte 
 Jake Berenson – personaggio della serie di libri per ragazzi Animorphs
 Senda Berenson Abbott – allenatrice di pallacanestro